Padula (Campanië), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Padula (Cortino), een plaats in de Italiaanse gemeente Cortino

Padula: een Foambloem uit de Voorjaarskollektie van Corios, niet bestaande Bloemsoort maar naam is referentie naar Italiaanse plaats